David Borisovič Rjazanov – storico e politico russo
 Ėl'dar Aleksandrovič Rjazanov – regista, attore e poeta sovietico
 Jurij Rjazanov – ginnasta russo